Sugiarto ist der Familienname folgender Personen:

 Icuk Sugiarto (* 1962), indonesischer Badmintonspieler
 Jauza Fadhila Sugiarto (* 1999), indonesische Badmintonspielerin
 Tommy Sugiarto (* 1988), indonesischer Badmintonspieler
 Yohanes Rendy Sugiarto (* 1991), indonesischer Badmintonspieler